Ritratto di Ambroise Vollard – dipinto di Pierre-Auguste Renoir del 1908 
 Ritratto di Ambroise Vollard – dipinto di Pablo Picasso del 1909-1910